Svetovni pokal v smučarskih skokih 2006 je sedemindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

2006 v športu
2006